Coppa di Francia 2013-2014 – edizione del torneo di calcio francese
 Coppa di Francia 2013-2014 – edizione del torneo di hockey su pista francese
 Coppa di Francia 2013-2014 – edizione del torneo di calcio femminile francese
 Coppa di Francia 2013-2014 – edizione del torneo di pallacanestro maschile francese
 Coppa di Francia 2013-2014 – edizione del torneo di pallavolo maschile francese